

Botanique
 Ivraie ou Zizanie, est un genre de poacée (graminée) sauvage ou cultivée comme plante fourragère.
 Ivraie enivrante ou ivraie annuelle est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, plante herbacée annuelle.
 Ivraie raide est une plante herbacée annuelle de la famille des poacées, originaire des régions tempérées de l'ancien monde (voir également toxicité due à l'ivraie raide).

Cinéma
 Le Grain et l'Ivraie est un film documentaire argentin réalisé par Fernando Solanas, sorti en 2018 en Argentine et 2019 en France.
 Le Bon Grain et l'Ivraie est un film documentaire français réalisé par Manuela Frésil, sorti en 2019.

Littérature
 La Bohème et l'Ivraie est un cycle de roman de science-fiction, écrit en 1990 par Ayerdhal.

Religion
 Le Bon Grain et l'Ivraie est une parabole du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Jehan d'Ivray (1861 - 1940), écrivaine française.